Chieko Higuchi (née en 1981), seiyū et chanteuse japonaise
Hisako Higuchi (née en 1945), golfeuse japonaise
Ichiyō Higuchi (1872-1896), femme écrivain japonaise
Kanako Higuchi (née en 1958), actrice japonaise
Keiko Higuchi (née en 1932), femme écrivain et journaliste japonaise
Kenji Higuchi (né en 1937), photographe japonais
Kiyoteru Higuchi (né en 1981), taekwondoïste japonais
Kiichirō Higuchi (1888-1970), général japonais
Munetaka Higuchi (1958-2008), batteur de heavy metal japonais
Naomi Higuchi (né en 1961), lutteur japonais
Rei Higuchi (né en 1996), lutteur japonais
Shinji Higuchi (né en 1965), réalisateur japonais
Susana Higuchi (1950-2021), femme politique péruvienne
Tachibana Higuchi (née en 1975), mangaka japonaise
Takayasu Higuchi (1919-2015), archéologue japonais
Tokihiko Higuchi (né en 1941), joueur japonais de volley-ball
Toshiko Higuchi (1940-1979), actrice japonaise
Wakaba Higuchi (née en 2001), patineuse artistique japonaise
Yutaka Higuchi (né en 1949), patineur artistique japonais